Petter Andersson kan syfta på:

Petter Andersson i Säby, riksdagsman
Petter Andersson (fotbollsspelare)
Petter Andersson på Myra, svensk konstsmed
Petter "Pidde" Andersson, svensk serieskapare och filmskribent